El término Gorski puede referirse a:

Personalidades 

Aleksandr Alekséyevich Gorski (1871-1924), coreógrafo de ballet ruso.
Aleksandr Vasílievich Gorski (1812-1875), historiador eclesiástico ruso.
Aleksandr Konstantínovich Gorski (1886-1943), poeta ruso.
Anatoli Gorski (1923-1988), historiador soviético.
Antón Gorski (*1959), historiador ruso.
Artur Górski (1970-2016), político polaco.
Bernd Gorski (*1959), futbolista alemán.
Chester Gorski (1906-1975), político usamericano.
Dennis Gorski (*1944, político usamericano.
Hedwig Gorski (*1949), poeta y artista usamericano.
Iósif Gorski (1850-1905), militar ruso.
Iván Ivánovich Gorski (1893-1975, geólogo y paleontólogo soviético.
Iván Konstantínovich Gorski (*1921), crítico literario soviético.
Johannes Gorski (1910-1995), político alemán.
Kazimierz Górski (1921-2006), futbolista y entrenador polaco.
Konstanty Gorski (1859-1924), compositor polaco.
Mark Gorski (*1960) ciclista usamericano.
Mijaíl Gorski (*1976), actor ruso de cine y teatro.
Peter Gorski (1921-2007), director de cine alemán.
Piotr Gorski (1826-1877), poeta ruso.
Serguéi Prokudin-Gorski (1863-1944), químico ruso, pionero de la fotografía en color.
Tamara Gorski (*1968), actor canadiense.
Tomasz Górski (*1973), político polaco.
Vladímir Gorski (*1925), científico soviético.
Yákov Gorski (1867-1935), cantante de ópera ruso.

Localidades 

Gorski, localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Gorski (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.
Gorski (Samara), localidad del óblast de Samara, en Rusia.